Красная гвардия () — вооружённые отряды итальянских рабочих, состоявших из анархо-синдикалистов и коммунистов. Наибольших успехов добились в 1920-е годы, так называемые «красные годы» (1919—1920 гг., ознаменованные подъемом рабочего движения, массовыми забастовками, оккупацией заводов и рабочим самоуправлением на них).

Также формировалась в Баварии, Венгрии, Дании, России, Германии, Финляндии и других странах с развитым рабочим движением.

Литература 
 Курцио Малапарте «Техника государственного переворота» (), Аграф, 1998 г. ISBN 5-7784-0059-4

См. также 
 Народная дружина
 Красное двухлетие

Ссылки 
 Антонио Грамши. L'occupazione fabbriche di Torino 

Италия
Антифашистские движения и организации
политические организации Италии